Дми́трий Алекса́ндрович Смирно́в:

 Смирнов, Дмитрий Александрович (1819—1866) — русский писатель.
 Смирнов, Дмитрий Александрович (род. 1969) — советский, российский футболист.
 Смирнов, Дмитрий Александрович (род. 1980) — российский футболист.